Amerikai Egyesült Államok
 Wyoming szövetségi állam, Egyesült Államok
 Wyoming (Delaware)
 Wyoming (Illinois)
 Wyoming (Iowa)
 Wyoming (Michigan)
 Wyoming (Minnesota)
 Wyoming (Nebraska)
 Wyoming (New York)
 Wyoming megye (New York)
 Wyoming (Nyugat-Virginia)
 Wyoming City (Nyugat-Virginia)
 Wyoming megye (Nyugat-Virginia)
 Wyoming (Ohio)
 Wyoming (Pennsylvania)
 Wyoming megye (Pennsylvania)
 Wyoming (Rhode Island)
 Wyoming (Iowa megye, Wisconsin)
 Wyoming (Waupaca megye, Wisconsin)
 Wyoming (közösség, Wisconsin)